Баташёв (также варианты: Бота́шев, Боташов, Баташев, Баташов, Батя́шов, Паташев и т. д.) — преимущественно карачаево-балкарская и русская фамилия (есть также представители других народов — грузины, дагестанцы, чеченцы, кабардинцы и т. д.).

Фамилия происходит, по мнению тюрколога Н. А. Баскакова, от тюркского бота — «верблюжонок». В половецкой (кипчакской) среде существовал могущественный род баташ. Представители рода в числе других четырёх наиболее влиятельных родов обладали правом возведения на престол хана Дешт-и-кипчака и ряда более поздних тюркских государств.

Существуют и другие предположения происхождения Баташевых-русских. Исчерпывающее исследование фамилии Баташевых содержится в книге «БАТАШ» А. Н. Баташе́ва. Автор указанной монографии считает, что предки Боташевых/Баташевых/Баташовых и т. д. пришли на Русь с Кавказа (ханство Карачай) в двадцатых-тридцатых годах XV века.

В Карачае и Балкарии: представители горской знати — первостепенные уздени, наездники Кавказской туземной конной дивизии, сунниты.

В России: оружейники, купцы, промышленники, заводчики, помещики, меценаты, военачальники, артисты. Дворяне — с 1622 года есть упоминание в Разрядной книге, земли у Костромы, где обычно размещались выходцы из Казани. Много Баташевых в разное время жило в Туле. .

Бота́шев, Бо́ташев 
Реже — Бо́тышев, известные носители:

 Бота́шевы — уроженцы Карачая (ёзден тукъум), до сих пор собираются со всего мира на собрание рода.

В настоящее время насчитывается более 4800 носителей данной фамилии.
 Бота́шев, Азрет-Алий Ильясович — доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН Киргизии
 Бо́ташев, Александр Иванович (1855—1931) — основатель Нижнетагильского театра, актёр, режиссёр.
 Боташев, Анвар Юсуфович (род. 1947) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Бота́шев, Исса Жарахматович (1925—1991) — балкарский поэт, драматург. Заслуженный деятель искусств РФ.
 Бота́шев, Казимир Халисович — генерал-майор, Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.
 Боташев, Канамат Хусеевич (1959—2022) — генерал-майор авиации, Герой Российской Федерации.
 Боташев, Касым Хаджи-Бекирович — председатель Карачаевского облисполкома (1936—1937)
 Бота́шев, Магомет Абдурзакович (1921—2006) — советский партийный, государственный деятель, офицер-артиллерист, награждён множеством боевых наград, участник обороны Сталинграда, боев на Курской дуге. Завершил войну, освобождал Польшу. 1965—1979 годах — председатель Карачаево-Черкесского облисполкома, в 1979—1989 годах — заместитель председателя Торгового представительства СССР в ПНР.
 Бо́ташев, Мстислав Николаевич (1918—1992) — советский спринтер, тренер, выдающийся спортивный фотограф, внук — А. И. Бо́ташева, сын — Бо́ташева Н. А., родной брат А. Н. Баташе́ва.
 Боташев, Назар Исхакович — хирург, заведующий отделением МБЛПУ «Карачаевская центральная городская и районная больница», заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики, заслуженный врач Российской Федерации.
 Бо́ташев, Николай Александрович (1885—1942) — выпускник Института гражданских инженеров Императора Николая I, гражданский инженер, архитектор («Дом с грифонами» графа В. А. Буксгевдена на Большой Дворянской улице С-Пб). Арестован в 1930 году, реабилитирован в 1955. Сын А. И. Бо́ташева, отец М. Н. Бо́ташева и А. Н. Баташе́ва.
 Боташев, Расул Борисович (род. 1977) — депутат Государственной думы VII созыва.
 Бота́шев, Руслан Хусейнович — балкарский композитор, художник, обладатель серебряной медали Международной выставки в Париже (1981 г.) (Лувр), обладатель Большой Золотой медали Международного фольклорного фестиваля в 1988 году в Москве.
 Бота́шев, Хасан Ибрагимович (1951—2008) — профессор, доктор физико-математических наук, являлся членом Международной академии информатизации (МАИ), был первым Мастером спорта СССР по борьбе «дзюдо» в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии...

Баташе́в, Баташо́в 
Реже — Баташёв, известные носители:

 Братья Баташе́вы — Андрей Родионович Баташе́в (1724—1799) и Иван Родионович Баташе́в (1732—1821) — металлурги, владельцы Тульских, Выксунских, Унженских, Гусевских и др. заводов. Внуки И. Т. Баташе́ва.

 
 Баташёв, Александр Степанович (1848—1912) — один из основателей Московского зоопарка, меценат, основатель российского птицеводства, т. н. «баташе́вские» куры и утки, кавалер российских и иностранных орденов.
 Баташе́в, Алексей Николаевич (1934—2021) — старейшина джазовой критики, автор первой монографии «Советский джаз», исследователь фамилии и рода Баташе́вых-Бо́ташевых-Баташо́вых-Бота́шевых («БАТАШ»), внук — А. И. Бо́ташева, сын Н. А. Бо́ташева, родной брат М. Н. Бо́ташева. Член Союза писателей Москвы. Заслуженный деятель искусств РФ.
 Баташе́в, Альберт Иванович (род. 1927) — Закончил Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина. Работал художником-оформителем в художественном фонде. Член творческого профессионального союза «Родники». Член творческого Союза художников России.Член международного художественного фонда.
 Баташо́в, Аркадий Владимирович (1937—2005) — известный советский хирург.
 Баташе́в, Борис Александрович (1906—1999) — народный артист Якутской АССР (1958). Сценическую деятельность начал в 1930 в Московском театре Революции. В 1934 стал инициатором открытия студии при театре и её первым студентом. Служил в Русском театре Якутской АССР, играл в Малом театре, Вахтанговском театре. С 1960 работал в кино. Работал на дублировании. Преподавал сценическую речь. Среди учеников — Юрий Любимов и Юрий Левитан.
 
 Баташо́в, Виктор Борисович (род. 1937) — российский тромбонист.
 
 Баташе́в, Иван Тимофеевич (ок. 1669—1734) — родоначальник династии рудопромышленников и заводчиков XVIII — начала XIX вв, выходец из кузнечной тульской оружейной слободы. Будучи знатоком металлургического дела, работал управляющим на заводах Н. Д. Демидова в Туле. Первый свой завод с полным циклом металлургического производства Баташёв построил в 1728 году на земле генерала Чернышёва вблизи города Медыни. Впоследствии Иван Тимофеевич Баташёв строит на Тульской земле ряд других крупных чугунолитейных предприятий.
 
 Баташе́в, Михаил Николаевич (1900—1991)— советский актёр (МХАТ), чтец.
 Баташе́в, Никита Михайлович (1854—1927) — выпускник Императорской Николаевской военной академия, генерал-лейтенант, командующий пехотной дивизией, кавалер орденов Святого Георгия III и IV класса.
 Баташе́в, Николай Иванович (1915—1997) — командир миномётного расчёта 128 миномётного полка (60-я армия, Воронежский фронт), Герой Советского Союза.

Примечания